Ez a lista New York állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

New York megyéi
Közigazgatási listák